Sette steht für:

 Sette, ein Naturschutzgebiet in der niedersächsischen Gemeinde Brockum in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde im Landkreis Diepholz
 (8885) Sette, ein Asteroid

Sette ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Eduardo Sette Câmara da Fonseca Costa (* 1949), brasilianischer Diplomat

 Francesco Sette (* 1957), italienischer Physiker
 José Sette Câmara Filho (1920–2002), brasilianischer Diplomat und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Sérgio Sette Câmara (* 1998), brasilianischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Sete